Mezquital puede referirse a:

 un sitio poblado por mezquites;
 una localidad y municipio en el estado de Durango;
 un río de unos 700 km de largo que nace cerca de la ciudad de Victoria de Durango y desemboca en la laguna de Mexcaltitán, en Nayarit, o
 valle del Mezquital región geográfica del estado de Hidalgo.
 mezquital, un tipo de vegetación.